Charlottenlund (slot) een kasteel in Denemarken
 Charlottenlund (plaats) een plaats in de Deense gemeente Gentofte